Хáрри Ли (; род. 8 июня 1994) — гонконгский фигурист, выступавший в одиночном катании. Участник чемпионата мира (2011, 2012) и серебряный призёр чемпионата Гонконга (2014, 2016).

Карьера 
Ли родился 8 июня 1994 года в Британском Гонконге. Его старшая сестра, Филлис Ли, занималась фигурным катанием, поэтому вслед за сестрой пятилетний Харри начал осваивать данный вид спорта. Примером для подражания юный фигурист считал олимпийского чемпиона 1980 года Робина Казинса. Обучался в начальной и средней школе Пхуйчин.

В школьные годы Ли совмещал катание и игру в волейбол. Но получив перелом ноги на волейбольной тренировке, он сделал выбор в пользу катания, полюбившееся ему за чувство удовлетворённости при изучении нового элемента. Ли занимался на гонконгских катках Festival Walk и City Plaza. С хореографией и постановкой программ ему помогала сестра.

В 2007 году Харри стал победителем чемпионата Гонконга среди новичков. На протяжении следующих пяти сезонов побеждал в юниорской категории гонконгского чемпионата. Международный взрослый дебют спортсмена состоялся в 2010 году, когда он выступил на чемпионате четырёх континентов. В 2011 и 2012 годах был участником чемпионата мира.

Сезон 2013/2014 ознаменовался победой спортсмена на турнире Dubai Golden Cup. В 2017 году завоевал бронзовую медаль международного FBMA Trophy. Перед началом следующего соревновательного сезона проходил подготовку в Дунгуане, КНР. В качестве студента Университета Макао, дважды принимал участие во Всемирных университетских играх (2017, 2019).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Харри Ли на сайте Eurosport.com

Фигуристы Гонконга